Dixonville (Alabama)
 Dixonville (Alberta)
 Dixonville (Floride)
 Dixonville (Pennsylvanie)